Der Begriff Glasperlenspiel bezeichnet
 Das Glasperlenspiel, ein Roman von Hermann Hesse
 Glasperlenspiel (Band), eine Band aus Baden-Württemberg
 The Glass Bead Game (deutsch: Das Glasperlenspiel), ein Musikalbum von James Blackshaw
 Glasperlenspiel ist ein Fanzine über die Band The Sisters of Mercy, das Magazin erschien von 1997 bis 2003. 
 Ein tatsächliches Spiel mit Glasperlen